Мозамби́кская епископи́я () — епархия Александрийской Православной Церкви с кафедрой в городе Мапуту, Мозамбик. В юрисдикцию епархии входит Мозамбик.

История 
1 ноября 2006 года патриаршим и синодальным указом Александрийской православной церкви была учреждена Мозамбикская епископия с кафедрой в Мапуту, будучи выделена из Зимбабвийской митрополии.

Ко времени основания епархии её паства насчитывала около 600 человек. Значительную часть православной общины Мозамбика составляли выходцы из Украины, Белоруссии, Болгарии, а также греки, эфиопы, киприоты, русские, румыны и сербы.

27 апреля 2014 года в епархии было совершено первое рукоположение иерея из числа местных жителей.

Архиереи 
 Феодор (Димитриу) (27 ноября 2006 — 6 октября 2009)
 Иоанн (Цафтаридис) (17 октября 2010 — 24 ноября 2015)
 Хризостом (Карагунис) (24 ноября 2015 — 1 мая 2021)

Примечания

Ссылки 
 

Епархии Александрийской православной церкви
Организации, основанные в 2006 году
Мапуту
Христианство в Мозамбике
2000-е годы в Мозамбике
Появились в XXI веке в Мозамбике
2006 год в Мозамбике